

Pessoas
Edílson da Silva Ferreira: futebolista brasileiro na posição de  atacante
Edílson Mendes Guimarães: futebolista brasileiro na posição de  lateral-direito
Edílson Pereira de Carvalho: ex-árbitro de futebol brasileiro

Desambiguações de antropônimos